Фамилија Галван има више значења:

 Фамилија Галван, Ехидо Синалоа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Галван, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Галван, Колонија Кастро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику